Капшук — украинская фамилия. Известные носители:

 Капшук, Виктор Дмитриевич (род. 1965) — Герой Советского Союза, старший сержант.
 Капшук, Георгий Иванович (род. 1939) — заместитель Председателя Верховного Совета Крымской АССР в 1991.